

Patronyme 

 Anastacia Lyn Newkirk (1968-), est une chanteuse américaine.
 Ingrid Newkirk (1949-), est une militante britannique pour les droits des animaux.

Toponyme 

 Newkirk est le siège du comté de Kay, dans l’État d’Oklahoma aux États-Unis.

Patronyme anglais